Gornje Jesenje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Jesenje, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 772 stanovnika te 223 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
Izidor Bistrović

Šport  
 MNK Jesenje
Memorijalni malonogometni turnir "Za Ljepoga" održava se od 1999.

Unutrašnje poveznice 
 Jesenje

Vanjske poveznice

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji